Битва при Кошере́ле () — битва между французским войском под командованием Бертрана дю Геклена и наваррско-английским войском под командованием Жана III де Грайи, капталя де Бюш, считающаяся частью Столетней войны. К 1364 году Франция и Англия официально находились в состоянии мира, однако война против Карла II Наваррского (владевшего также землями в Нормандии) была для французского короля фактически усмирением мятежного вассала, причём на стороне наваррцев сражались отдельные отряды англичан и рыцарей из английской Аквитании. Битва завершилась решительной победой французов.

Предыстория 
Дофин Карл (будущий король Карл V Мудрый) унаследовал от своего отца, попавшего в английский плен, катастрофическую ситуацию: после ряда тяжелейших поражений Франция по мирному договору лишалась трети своей территории и обязывалась уплатить огромный выкуп. Вслед за прекращением боевых действий и роспуском армий французские владения наводнили наёмники, которые объединялись в банды и грабили местное население.

Король Наварры Карл II Злой, имевший определённые права на французскую и бургундскую короны и ранее уже воевавший против французов, был возмущён отказом в передаче ему Бургундии после смерти его кузена, бездетного герцога Филиппа I, и разработал план захвата власти. Жан III де Грайи был женихом сестры Карла Злого и должен был возглавить его армию, направлявшуюся в Нормандию. Однако планы наваррского короля стали известны, и дофин нанёс упреждающий удар: французские войска осадили и захватили ряд нормандских крепостей ещё до подхода основных сил противника. Собиравший «отовсюду, где только мог.., латников и простых солдат» в Эврё Жан III де Грайи двинулся против французов, не зная точно, где именно находятся войска дофина. Обе армии искали встречи с врагом и благодаря сообщениям встреченных по дороге герольдов и действиям своих разведчиков наконец обнаружили друг друга.

Расстановка сил

Французское войско 
Французское войско насчитывало до  человек, в том числе бретонцев, нормандцев, пикардийцев, выходцев из Иль-де-Франса, бургундцев, гасконцев, а также наёмников. Все рыцари сражались спешенными. Французы построились тремя отрядами с арьергардом, причём в их расположении «развевалось огромное множество знамён и вымпелов, и казалось, что их лишь вполовину меньше, чем самих воинов». Первый отряд, который возглавлял Бертран дю Геклен, состоял из бретонцев, в том числе его двоюродного племянника Оливье де Мони; он стоял фронтом против отряда капталя. Вторым, составленным из нормандцев, пикардийцев и уроженцев других провинций, командовал Жан III де Шалон-Осер. С ним, в качестве его советников, находились виконт де Бомон и Бодуэн де Ланс, великий магистр арбалетчиков. Третий отряд под командованием Арно де Серволя по прозвищу Архипресвитер включал бургундцев; в его составе сражались Жан де Вьен, Луи I де Шалон-Арле, Арно Аманье IX д’Альбре и другие. Этот отряд выстроился напротив воинов . Арьергард состоял полностью из гасконцев.

Наваррско-английское войско 
Силы противников французов, расположившиеся на холме, включали до  человек: 700 «копий» (около  человек), около 300 лучников и 500 наёмников, в том числе нормандцев, гасконцев, чьим сеньором был капталь де Бюш, и англичан. Согласно же «Нормандской хронике», у капталя было всего  гасконцев, «наваррских воинов и англичан», а по рифмованной хронике  —  человек. Фландрская хроника сообщает, что войска капталя насчитывали около  человек. В некоторых источниках «700 копий» интерпретируется как «700 копейщиков».

Как и у противника, все рыцари сражались спешенными, а войско построилось тремя отрядами, «отослав свой обоз со слугами в лес». «Первым отрядом из англичан, который состоял из латников и лучников» командовал английский рыцарь сэр Джон Джуэл, «очень компетентный и опытный человек в своём деле». Незадолго перед этим он  от войск дю Геклена крепость Рольбуаз. В составе второго под командованием самого Жана III де Грайи было около 400 латников. Третий, также включавший 400 латников, был под началом бастарда де Марёй и других рыцарей. Для охраны штандарта командующего (точка сбора войск), установленного около колючего кустарника, было выделено 60 человек.

Ход битвы 
Согласно «Хроникам» Жана Фруассара, гасконские рыцари, сражавшиеся на стороне Франции, на совете перед битвой решили атаковать штандарт капталя, а его самого захватить в плен, отрядив для этого 30 лучших воинов на лучших конях, и таким образом вызвать панику у врага. Впрочем, комментаторы Фруассара ставят этот рассказ под сомнение, полагая, что он был придуман гасконцами задним числом. Самым высоким по положению среди французов был Жан III де Шалон-Осер, поэтому предполагалось, что именно он поведёт войско в битву. Однако граф, сославшись на недостаток опыта, отказался от командования, после чего все командиры «единодушно» выбрали Бертрана дю Геклена, «лучшего рыцаря во всём войске, который участвовал в великом множестве сражений и который лучше всех знает военное дело», а боевым кличем было избрано «Нотр-Дам Геклен!» («Богоматерь Гекленская!»).

Наваррцы и англичане стояли на сильной позиции на холме, поэтому среди французов, которые страдали в строю от жары и жажды, возникли сильные разногласия, стоит ли их атаковать. При войске Жана III де Грайи было несколько пленных рыцарей и оруженосцев из Нормандии, которым позволялось под честное слово, что они не поднимут оружия за французов, свободно ходить и разъезжать верхом. Они подъехали к французским позициям и сообщили, что противник ожидает на следующий день большое подкрепление: не менее 400 «копий» под командованием Людовика Наваррского. После повторного военного совета дю Геклен решил спровоцировать наваррцев и англичан на атаку, сымитировав отступление: трубачи затрубили отход, слуги, обозники и конюхи на виду у врага двинулись по мосту через реку в свой лагерь, а за ними последовали и воины, но очень медленно.

Джон Джуэл, который «страстно желал сразиться с французами», стал призывать капталя атаковать, однако последний заподозрил «злой умысел» в действиях противника. Тогда Джуэл, шедший в бой в бацинете c надписью «Кто возьмёт в плен Джона, тот получит сто тысяч франков», стал вместе со своим отрядом спускаться с холма, не дожидаясь приказа командующего. После некоторой задержки капталь, чтобы не допустить разгрома своего войска по частям, вынужден был последовать за ним. Французы приостановили отход и, дождавшись, когда враг спустится с холма, сами перешли в атаку. Наваррцы и англичане использовали боевой клич «Святой Георгий!». Гасконцы сошлись в бою со своими соотечественниками. Арно де Серволь уклонился от участия в битве под предлогом того, что не может выступать с оружием в руках против некоторых рыцарей из вражеского стана, однако своё знамя и свой отряд он оставил на поле боя.

Когда наваррцы и англичане приблизились к противнику, они открыли в своих рядах проходы для лучников, которые до этого находились позади. Однако те смогли нанести французам лишь незначительный урон, и оба войска быстро сошлись в рукопашной схватке. Тридцати воинам, предназначенным для атаки на капталя, удалось к нему пробиться. Жан III де Грайи мужественно защищался секирой, однако был окружён и взят в плен, после чего в бою за его знамя сошлись многие видные рыцари с обеих сторон (здесь погиб бастард де Марёй). Знамя капталя было захвачено, разодрано и проволочено по земле гасконцами. Некоторые источники упоминают о решившей исход битвы фланговой атаке двухсот бретонских конных латников, которых дю Геклен укрыл в лесу.

Сэр Джон Джуэл получил несколько тяжёлых ранений, в том числе в голову, и был взят в плен бретонским оруженосцем на службе у Бертрана дю Геклена, но умер от ран в течение дня. Поле боя осталось за французами. С обеих сторон погибло несколько знатных рыцарей, а у наваррцев многие были захвачены в плен. Потери убитыми оцениваются в 800 у наваррцев и англичан и только 40 у французов. Воины, захватившие капталя, нигде не останавливаясь, доставили его в замок Вернона. Уже после окончания битвы к полю боя прибыло подкрепление наваррцев из Конша в составе 50 «копий» под командованием Ги де Гравилля, однако, узнав о победе французов, быстро ретировалось. На следующее утро французы снялись с лагеря и двинулись в Руан, где оставили часть пленных.

Последствия 
Вскоре после победы, 19 мая 1364 года, Карл V короновался в Реймсском соборе. Карл Злой подписал в марте 1365 года , по которому он отказывался от притязаний на французский престол. В марте 1365 года по  французский и наваррский короли договорились об обмене: Карл Злой отдавал свои нормандские владения в долине Сены (Мант,  и ), взамен получая город и сеньорию Монпелье. Графство Лонгвиль король передал Бертрану дю Геклену.

Жан III де Грайи «был доставлен пленником в Париж и по ходатайству сеньора д'Альбре получил свободу под честное слово»; он также помог Арно де Серволю «получить прощение от короля, также как и от французских рыцарей, которые говорили о нём очень скверно». Менее чем через три года он снова сойдётся на поле боя (в качестве командира одного из отрядов) с Бертраном дю Гекленом, и на этот раз в плену окажется уже будущий коннетабль Франции.

Карл V ознаменовал свою коронацию актом, предвещавшим конец феодальных войн и противоречившим неписаным правилам эпохи. Пленникам-французам — гасконцев к ним не причисляли — отказали в праве освобождения за выкуп. Они были казнены как предатели. Таким образом, рыцарям было отказано в праве на «частную войну», которая в данном случае рассматривалась как война против суверена.

Память о битве и отражение в культуре 
 В коммуне Арданкур-Кошерель (департамент Эр) возведён обелиск в честь Бертрана дю Геклена.
 Улица в городе Вернон носит название rue de la Bataille de Cocherel.
 Картина Ш.-Ф.-О. Ларивьера «Битва при Кошереле, 16 мая 1364 года» (1839).
 Битва описана в романе  «Дитя Всех святых. Перстень со львом» (1994).

Примечания

Литература

Первичные источники

Вторичные источники

Ссылки 
 

Кошерель
Сражения Франции
Сражения Наварры
Сражения Англии
Сражения во Франции
Сражения 1364 года
События 16 мая